Karl Rüdiger ist der Name folgender Personen:

* Karl Rüdiger (Politiker) (1896–1951), deutscher Politiker (FDP)
 Karl August Rüdiger (1793–1869), deutscher Altphilologe und Pädagoge
 Karl Heinrich Rüdiger (1877–1947), deutscher Jurist und Landrat von Böblingen